Айфель — название нескольких географических объектов в Германии:

 Айфель — цепь гор средней высоты на западе Германии.
 Айфель — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Айфель — национальный парк в земле Северный Рейн — Вестфалия, Германия.
 Айфель Битбург-Прюм — район в Германии. Центр района — город Битбург.

См. также 
 Эйфель